Bored to Death - Investigatore per noia – serie televisiva statunitense
Bored to Death – singolo dei Blink-182 del 2016